Altavista o Alta Vista puede referirse a:

Altavista, corregimiento de Medellín, Colombia;
Altavista, yacimiento arqueológico en el estado de Nayarit, México;
Altavista, yacimiento arqueológico de la cultura de Chalchihuites en el estado de Zacatecas, México;
Altavista, localidad del estado de Virginia, en Estados Unidos;
AltaVista, buscador de Internet;
 Alta Vista, localidad de la Argentina;
 Estación Alta Vista, estación de ferrocarril en Alta Vista, Argentina;
 Alta Vista, localidad en el estado de Iowa, Estados Unidos;
 Alta Vista, ciudad en el estado de Kansas, Estados Unidos;
 Juan Carlos Altavista, actor y comediante argentino.